Municipio de Kane puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kane (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Kane (condado de Greene, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Kane (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Kane (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.